San Telmo – beato, il cui nome era Pedro González
 San Telmo – quartiere di Buenos Aires
 San Telmo – denominazione popolare della società calcistica argentina Club Atlético San Telmo
 San Telmo – vascello spagnolo da 74 cannoni del 1788